Gone to Earth est un album de Barclay James Harvest sorti en 1977.
 Gone to Earth est un album de David Sylvian sorti en 1986.

 Gone to Earth est le titre original du film La Renarde.